

Паравані — озеро в краї Самцхе-Джавахеті, розташоване на території Ніноцміндійського муніципалітету.
 Паравані — річка у мгаре Самцхе-Джавахеті, права притока Мткварі.
 ГЕС Паравані — гідроелектростанція. Використовує ресурс із річки Паравані, яка дренує однойменне озеро.